LDW steht als Abkürzung für:

 Klinikum Links der Weser, ein Krankenhaus der Stadt Bremen 
 Lane Departure Warning, Fahrerassistenzsystem Spurhalteassistent
 Lern und Denk Werkstatt, (Kautex Textron Werk Wissen)
 Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG, ein deutsches Unternehmen, Sitz in Bremen, Stadtteil Hemelingen, Ortsteil Hastedt
 Loss Damage Waiver, Haftungsausschluss bei Verlust/Beschädigung, wird oft analog dem CDW (Collision Damage Waiver) verwendet

LDW